Tokai eller Tōkai kan syfta på:

 Tōkai – ett område, huvudsakligen i Chūbu-regionen, vid Stilla havskusten i centrala Japan
 Tokai, Aichi – en japansk stad strax söder om Nagoya i Aichi prefektur
 Tōkai, Ibaraki – en kommun i Ibaraki prefektur
 Tōkai kärnkraftverk – ett kärnkraftverk i Tōkai, Ibaraki
 2478 Tokai – asteroid
 Tokai Guitar Company – ett företag (och namnet på företagets huvudsakliga produkter) som grundades 1947 med huvudsaklig tillverkning av gitarrer och elgitarrer. "Tokai Guitar Company" är det fulla företagsnamnet och de tillverkade under 1980-talet gitarrer som liknade Gibsons modeller. Företaget var/är japanskt, och var ett av de företag som var med och konkurrerade om köpare av elgitarrer i den lägre priskategorin. 
 Tokai (tillverkare) – ett företag som tillverkar cigarettändare.
 Tokai Rubber Company – kortnamn för företaget "Tokai Rubber Company" som har som huvudtillverkningsområde gummiupphängningar samt antivibrationsplattor för bilindustrin, slangar, rengöringsskrapor i gummi samt gummivalsar. 
 Tokai Optical – ett företag som tillverkar glasögonlinser
 Tokaï (företag) – ett franskt företag som tillverkar konsumentelektronik. Företaget bildades 1979 och tillverkar produkter inom kategorierna hemmabio, bilradio, TV, video och MP3.
 Tokaiuniversitetet – ett universitet i Japan med anor från 1936; utbildar bland annat inom juridik.

Källor 
Tokai Guitar Company
Tokai Lighter
Tokai Rubber Company
Tokai Optical
Tokaï Électroniques
Tokai University Educational System